Череп и кости:
 Череп и кости — символическое изображение человеческого черепа с двумя крест-накрест лежащими костями.
 Череп и кости — пиратский чёрный флаг с черепом человека и костями.
 «Череп и кости» () — старейшее тайное общество студентов Йельского университета.
 «Череп и кости » () — американский телесериал канала NBC.

См. также 
 Skull & Bones — разрабатываемая компьютерная игра Ubisoft.
 Череп (значения)
 Кости (значения)